Termenul Hebe se poate referi la:

 Hebe, zeiță din mitologia greacă
 Hebe, gen de plante din familia Scrophulariaceae

Vezi și
 Întîlnire cu Hebe